Merapi (zu indonesisch berapi, ‚feurig‘) bezeichnet:

 Merapi (Java), einen Vulkan im Zentrum der indonesischen Insel Java
 Marapi, auch Merapi, Berapi, einen Vulkan auf der indonesischen Insel Sumatra
 einen erloschenen Vulkan des Ijen-Vulkankomplexes am Ostende der Insel Java, Indonesien
 (536) Merapi, ein Asteroid, der nach dem Vulkan Marapi auf Sumatra benannt wurde
 Name einer Lokomotive der Berliner Parkeisenbahn